Laurana ist der Name von

 Francesco Laurana (* 1430; † 1502), italienischer Bildhauer und Architekt in der Frührenaissance
 Luciano Laurana (* um 1420; † um 1479), Architekt der Spätrenaissance

Laurana ist außerdem
 der italienische Name der Stadt Lovran in Kroatien